Ко́ттила (Катила, Котила;  от финск. kotti — «долбленая лодка», то есть место где делали лодки) — бывшая финская деревня в Приозерском районе Ленинградской области на берегу реки Вуокса — Вирта. На месте старинной деревни ныне — базы отдыха.

В Коттилу ведет прекрасно сохранившаяся финская дорога из поселка Лосево (до 1948 Кивиниеми). Не доходя нескольких километров до Коттилы по дороге — лесной родник.

Вокруг Коттилы — превосходные сосновые леса, сейчас во многих местах вырубающиеся. Из Коттилы вдоль берега Вуоксы раньше вела дорога в следующую финскую деревню Ряйхяранта, сейчас почти полностью заросшая травой и непроходимая.

История 
Была известна еще в Средние века. Жители издревле занимались рыбной ловлей и животноводством. В 1323 году после подписания Ореховского мирного договора по Вуоксе в этом месте прошла граница между Русью и Швецией. И сейчас на противоположном берегу мыса Ноисниеми сохранились граниты, по преданию — древние пограничные знаки.

Деревня вместе с прилегающей территорией вошла в состав СССР по Московскому мирному договору в 1940 году.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты на Карельском перешейке
Исчезнувшие населённые пункты Приозерского района